PLT peut désigner : 

 Parti libéral togolais, parti politique togolais ;
 Pavillon Adrien-Pouliot, un des bâtiments de l'Université Laval, à Québec, Québec, Canada ;
 Phénomène lunaire transitoire, apparition d'une lumière ou d'une modification d'aspect de la surface lunaire pendant une courte durée ;
 Potentialisation à long terme, renforcement persistant des synapses basé sur les derniers schémas d'activité ;
  (ou PLT), branche de l'informatique qui traite de la conception, de la mise en œuvre, de l'analyse, de la caractérisation et de la classification des langages formels appelés langages de programmation.